Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (dt. etwa Städtische Verkehrsbetriebe, MPK) steht für folgende Nahverkehrsunternehmen in Polen:

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie in  Częstochowa (Tschenstochau)
 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu in Wrocław (Breslau)
 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu in Poznań (Posen)